Corrientes peut désigner :

Toponymie 

en 
 La Province de Corrientes ;
 La ville Corrientes, capitale de ladite province ;
 L'Avenida Corrientes, artère de Buenos Aires.

à 
 La baie de Corrientes.

au 
 Cabo Corrientes, ville de l'État de Jalisco.